Königstuhl ist der Name von Bergen (sortiert nach Höhe):
 Königstuhl (Glocknergruppe) (2408 m), in der Glocknergruppe zwischen Kapruner- und Stubachtal, bei Schneiderau, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Königstuhl (Gurktaler Alpen) (2336 m), im Nationalpark Nockberge beim Dreiländereck Kärnten, Salzburg und Steiermark
 Königstuhl (Odenwald) (567,8 m), im Kleinen Odenwald bei Heidelberg, Baden-Württemberg
 Königstuhl (Lahn-Dill-Bergland) (348,4 m), im Lahn-Dill-Bergland bei Waldgirmes (Lahnau), Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Königstuhl steht auch für:
 (10949) Königstuhl, ein Hauptgürtelasteroid
 Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl
 Königstuhl (Schonwald), Schonwald am Südostabfall des Königstuhls bei Heidelberg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Königsstuhl